Nasaasaaq bezeichnet:
 Nasaasaaq (Berg) (auch Nakkaalaaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Nasaasaaq (Insel) (Kalotten), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland

Siehe auch:
 Nasaasaq